Iperannguaq bezeichnet:
 Iperannguaq (Insel, bei Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Iperannguaq (Insel, Nivaap Paa), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland